La Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General del Crédito Prendario (ANECREP) es una organización gremial que tiene como objetivo la representación de los trabajadores del Servicio, con el fin de promover el respeto de sus derechos funcionarios y el reconocimiento eficaz de los beneficios que las normas les otorgan. La ANECREP se formó el 27 de abril de 1990 como organización. Hoy en día es una persona jurídica regida por la Ley 19.296 y lleva más de 20 años dedicada a la representación y defensa de los derechos de sus asociados. Su sede central se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Chile y tiene sedes en todas las oficinas que DICREP posee a lo largo del país.

Se encuentra afiliada a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) desde sus comienzos.

Formación actual de su directiva nacional 
 Miguel Pincheira Sánchez - Presidente
 Jaime Fuenzalida Godoy - Secretario
 Marcela Arthur Nogueira - Tesorera
 José Burgos Garrido - Director
 Carlos González Pinto - Director

Referencias

Enlaces externos 
Página de la ANECREP
Página de la DICREP

Sindicatos de Chile
Instituciones y organismos con sede en Santiago de Chile